Ча́года — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Чагода — посёлок городского типа в Вологодской области, административный центр Чагодощенского района.
 Чагода — железнодорожная станция в нём.
 Чагода — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.

Реки 
 Чагода — река в Ленинградской и Вологодской области, приток реки Молога. В низовьях также называется Чагодоща.
 Чагода — река в Ленинградской области, приток Тигоды.